Amblève ist die französische Bezeichnung für

 den Fluss Amel, siehe Amel (Fluss)
 die Gemeinde Amel, siehe Amel